Argo:
 Argo — греческий музыкальный коллектив.
 Argo — компьютерная игра, разработанная Bohemia Interactive Studio и выпущенная в 2017 году.
  — веб-браузер.

См. также 
 Арго (значения)